Лауске — населённые пункты в Германии:

 Лауске — сельский населённый пункт в городских границах Вайсенберга.
 Лауске — сельский населённый пункт в коммуне Пушвиц.